Denissow (russisch Денисов) oder Denissowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Karlowitsch Denissow (1763–1841), russischer General
 Alexei Alexejewitsch Denissow (* 1968), russischer Dichter
 Andrei Iwanowitsch Denissow (* 1952), russischer Diplomat
 Daniil Sergejewitsch Denissow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Denis Walerjewitsch Denissow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Denissow (* 1970), russischer Eishockeyspieler 
 Edisson Wassiljewitsch Denissow (1929–1996), russischer Komponist
 Igor Alexandrowitsch Denissow (* 1984), russischer Politiker
 Igor Wladimirowitsch Denissow (* 1984), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Timofejewitsch Denissow (* 1930), russischer Chemiker
 Kirill Georgijewitsch Denissow (* 1988), russischer Judoka
 Ljubow Denissowa (* 1971), russische Marathonläuferin
 Ljudmyla Denissowa (* 1960), ukrainische Juristin und Politikerin
 Marija Alexandrowna Denissowa-Schtschadenko (1894–1944), russisch-sowjetische Künstlerin und Bildhauerin.
 Nikolai Wiktorowitsch Denissow (1917–1982), sowjetischer Künstler

 Stanislaw Dmitrijewitsch Denissow (* 1993), russischer Taekwondoin 
 Uljana Wiktorowna Denissowa (* 1983), russische Biathletin
 Wassili Wassiljewitsch Orlow-Denissow (1775–1843), russischer General
 Wiktor Wiktorowitsch Denissow (* 1966), russischer Kanute
 Witali Walerjewitsch Denissow (* 1976), russischer Skilangläufer

Denisov oder Denisova (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Denisova (* 1963), österreichische Violinistin
 Ivan Denisov (* 1996), usbekischer Dreispringer
 Vitaliy Denisov (* 1987), usbekischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Denissowa-Höhle, Höhle im Altaigebirge, Russland
 Denisova-Mensch, Population der Gattung Homo
 Denissowo